Het wereldkampioenschap superbike van Portimão 2021 was de elfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en de tiende ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2021. De races werden verreden op 2 en 3 oktober 2021 op het Autódromo Internacional do Algarve nabij Portimão, Portugal.

Superbike

Race 1

Superpole

Race 2

Supersport

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2021
Portimão